Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van 2013 is een voetbalcompetitie dat werd georganiseerd door de CAF. Het toernooi werd gehouden van 13 april 2013 tot en met 27 april 2013 in Marokko. Ivoorkust won het toernooi door in de finale te winnen na strafschoppen van Nigeria. Tunesië werd derde.

Dit toernooi diende tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2013 dat van 17 oktober tot en met 8 november 2013 in de Verenigde Arabische Emiraten werd gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi kwalificeerden zich daarvoor. Dat zijn Marokko, Tunesië, Nigeria en Ivoorkust.

Kwalificatie

Speelsteden

Loting
De loting voor het eindtoernooi vond plaats op 9 december 2012 in Cairo, Egypte.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
2013 African U-17 Championship in Marokko
CAF – online
RSSSF

Voetbal in 2013
Voetbal in Marokko
Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Sportevenement in Marokko